Острицови (Cyperaceae) е семейство покритосеменни растения от разред Poales. Включва около 70 рода с близо 4000 вида, разпространени в целия свят с най-голяма концентрация в тропическите области на Африка и Южна Америка.

Родове